Nach einem Beschluss der Ratsversammlung wurde Leipzig im Jahre 1992 kleinräumig gegliedert: 

Das Stadtgebiet ist in zehn Stadtbezirke eingeteilt. Die Stadtbezirke sind in Ortsteile und diese weiter in Statistische Bezirke unterteilt. Unterhalb der Statistischen Bezirke gibt es noch Blöcke und Blockseiten. Diese politische und statistische Gliederung darf nicht mit den historisch gewachsenen Stadtteilen verwechselt werden, siehe Liste der Stadtteile Leipzigs.

1992 gab es 48 Ortsteile. Durch spätere Eingemeindungen erhöhte sich die Anzahl auf 63, während die Zahl der Stadtbezirke gleich blieb.

In jedem Stadtbezirk gibt es einen Stadtbezirksbeirat im Sinne von § 71 der Sächsischen Gemeindeordnung. Die Stadtbezirksbeiräte werden von der Ratsversammlung nach jeder Kommunalwahl neu gewählt. Sie haben insgesamt elf Mitglieder und einen vom Oberbürgermeister eingesetzten Vorsitzenden, der im Stadtrat jedoch kein Stimmrecht hat. Die Stadtbezirksbeiräte sind über wichtige Angelegenheiten, die den Stadtbezirk betreffen, zu unterrichten und zu hören.

Liste der Stadtbezirke 
Die  Leipziger Stadtbezirke werden durch Namen und Schlüsselnummern amtlich gekennzeichnet. Ihre Schlüsselnummern sind einstellig:

Stand: 31. Dezember 2020

Liste der Ortsteile 
Auch die Leipziger Ortsteile werden durch Namen und Schlüsselnummern amtlich gekennzeichnet, wobei hier die Schlüsselnummern zweistellig sind:

Stand: 31. Dezember 2020

Siehe auch 
 Liste der Stadtteile Leipzigs
 Einwohnerentwicklung von Leipzig

Literatur 
 Gina Klank, Gernot Griebsch: Lexikon Leipziger Straßennamen. Verlag im Wissenschaftszentrum Leipzig, Leipzig 1995, ISBN 3-930433-09-5.

Weblinks 
 
 
 
 

 Ortsteile
Leipzig, Ortsteile
Leipzig